Krisztián Sárneczky (* 6. November 1974 in  Budapest) ist ein ungarischer Amateurastronom und Asteroidenentdecker. Er ist Lehrer und arbeitet als Forscher am Konkoly-Observatorium (IAU-Code 053) in Budapest. Seine Interessengebiete sind die Astrometrie und Photometrie von Asteroiden und Kometen.

Im Rahmen seiner Beobachtungen entdeckte er zwischen 1998 und 2010 allein und zusammen mit Kollegen insgesamt 286 Asteroiden.

Der Asteroid (10258) Sárneczky wurde am 5. Oktober 2017 nach ihm benannt.

Weblinks 

 Lebenslauf (englisch)

Einzelnachweise 

Astronom (20. Jahrhundert)
Astronom (21. Jahrhundert)
Person als Namensgeber für einen Asteroiden
Amateurastronom
Ungar
Geboren 1974
Mann